Метью Керол Гарон (,  9 січня 1978, Чендлер, Квебек) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року в ГЮХЛК.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 44-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Едмонтон Ойлерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Авангард» (Омськ).

Загалом провів 343 матчі в НХЛ, включаючи 2 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Досягнення та нагороди 
 Меморіальний Трофей Жака Планта: 1998

 Кращий голкіпер року в CHL: 1998

 Володар Кубка Стенлі: 2009 («Піттсбург Пінгвінс»)

Статистика

Плей-оф

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»